Титул чемпиона ECW () — являлся мировым чемпионским титулом в тяжёлом весе в рестлинг-компаниях Extreme Championship Wrestling (ECW) и World Wrestling Entertainment (WWE). Первоначально использовался в федерации Extreme Championship Wrestling (Eastern Championship Wrestling с 1992 по 1994 год), а позже в WWE на бренде ECW. Титул был учреждён 25 апреля 1992 года под названием «Чемпион в тяжёлом весе NWA-ECW». В 1994 году, после выхода ECW из National Wrestling Alliance (NWA), титул был переименован в «Чемпион мира в тяжёлом весе ECW». 11 апреля 2001 года, после банкротства ECW, — перестал существовать. В июне 2006 года WWE выкупила активы ECW и восстановила федерацию как один из своих брендов, а титул был переименован в «Чемпион мира ECW». 16 февраля 2010 года титул был упразднён в связи с прекращением работы федерации ECW.

Первым чемпионом ECW стал Джимми Снука, победивший Сальваторо Беллами 25 апреля 1992 года в финале турнира за чемпионский титул. Однако федерация WWE не признаёт чемпионов до 27 августа 1994 года, когда ECW вышло из NWA. По этой причине, согласно версии WWE, первым чемпионом ECW является Шейн Дуглас. Всего за историю титула им владело 32 рестлера. Чаще всех титул завоёвывал Сэндмен — 5 раз. Самым продолжительным владением титула, в течение 406 дней, было четвёртое чемпионство Дугласа. Самым коротким — Иезекиила Джексона, который пробыл чемпионом менее суток, так как сразу после завоевания титула ECW объявило о его упразднении в связи с прекращением своей работы.

Названия титула

История титула

По количеству дней владения титулом

Примечания

Ссылки 
 Title History
 ECW Championship History

Списки чемпионов в упразднённых чемпионатах WWE